Bonaventura de Bagnoregio (1221 - 1274), conegut com a Sant Bonaventura, teòleg i ministre general de l'Orde de Sant Francesc
 Bonaventura Bassegoda, diversos personatges
 Bonaventura Blay i Milà (Sitges, 1857 – Barcelona, 1911), comerciant i filantrop indià 
 Bonaventura Bonacolsi, vicari de Màntua i governador de Mòdena
 Bonaventura Bruguera i Codina (Canet de Mar, 1795 - Tarragona, 1876), compositor i mestre de capella català
 Bonaventura Carles Aribau (Barcelona, 1798 - 1862), escriptor, economista, polític i taquígraf català
 Bonaventura Cavalieri (Milà, 1598 - Bolonya, 1647), jesuïta i matemàtic italià, alumne de Galileu
 Bonaventura Conill i Montobbio (Barcelona, 1876 – 1946), arquitecte modernista català
 Bonaventura Dini i Facci (El Vendrell, 1876 – Barcelona, 1936), violoncel·lista, tenor i professor de música
 Bonaventura Frígola, diversos personatges 
 Bonaventura Gassol i Rovira (La Selva del Camp, 1893 - Tarragona, 1980), poeta i polític català 
 Bonaventura Gran, frare franciscà proclamat beat per l'Església catòlica
 Bonaventura Maria Plaja i Tapis, empresari i polític català 
 Bonaventura Planella i Conxello (Barcelona, 1772 - 1844), escenògraf i dibuixant català
 Bonaventura Pons, diversos personatges
 Bonaventura Sabater i Burcet (Palafrugell, 1862 - ?), empresari, escriptor i polític català
 Bonaventura Sabater March, militar i alcalde de Reus el 1818
 Bonaventura Ubach i Medir (Barcelona, 1879 - Montserrat, 1960), monjo de Montserrat i orientalista
 Bonaventura Vallespinosa i Salvat (Vilafranca del Penedès, 1899), traductor català
 Carles Bonaventura i Cabanes (Girona, 1961), escriptor, corrector i articulista
 Joan Bonaventura Birotteau (Perpinyà, 1758 - Bordeus, 1793), diputat nord-català